

Дани сећања 

620-е пне.